Armutskonferenz steht für:

 European Anti Poverty Network (EAPN)
 Nationale Armutskonferenz, Sektion der EAPN in Deutschland
 Die Armutskonferenz, Sektion der EAPN in Österreich
 Nationales Programm gegen Armut in der Schweiz